Xishui Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xishui Xian (härad i Kina, Hubei), 
 Xishui Xian (härad i Kina, Guizhou), 
 Qingquan (häradshuvudort), Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar